Salvatore Farina (1846-1918) – scrittore e giornalista italiano
 Salvatore Farina (1957) – generale italiano
 Salvatore Farina (1959) – saggista, fotografo e insegnante italiano